Unter Anbauverbot versteht man:
 ein Anbauverbot im Verkehrswesen siehe Bundesfernstraßengesetz
 ein Anbauverbot in der Landwirtschaft siehe Anbauverbot (Landwirtschaft)